Hans Lennart Brorsson Lindberg, švedski hokejist, * 16. januar 1945, Švedska.

Lindberg je večino kariere igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, ob koncu kariere pa tudi za kluba AIK IF in IF Björklöven. V sezonah 1965/66, 1966/67 in 1970/71 je bil najboljši strelec švedske lige, ki jo je osvojil kar sedemkrat, v sezonah 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71 in 1971/72.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2015 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 16
| 4
| 20
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|

|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 20
| 13
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 20
| 20
| 40
|
| 2
|
| 6
| 7
| 2
| 9
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 30
| 12
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 33
| 12
| 45
| +16
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 11
| 10
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 17
| 12
| 29
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 21
| 8
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 74/75
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti AIK
Hokejisti IF Björklöven
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih